«Холм одного дерева» — американский телесериал, молодёжная драма. Премьера состоялась 23 сентября 2003 года на телеканале The WB.

Сезоны

Эпизоды

Сезон 1 (2003—2004)

Сезон 2 (2004—2005)

Сезон 3 (2005—2006) 

Дэннил Харрис впервые появилась в сериале в серии 3.5.

Сезон 4 (2006—2007) 

Дэннил Харрис и Барри Корбин покинули сериал в 4.21.

Сезон 5 (2007—2008) 

Джексон Брундаж и Лиза Голдстейн появились в сериале в серии 5.1 в роли Джейми Скотта и Миллисент Хакстейбл. Мойра Келли покинула сериал в 5.12.

Сезон 6 (2008—2009) 

Остин Николс в роли Джулиана Бейкера впервые появился в сериале в серии 6.8. Чед Майкл Мюррей и Хилари Бертон покинули сериал в серии 6.24.

Сезон 7 (2009—2010) 

Шантель Вансантен и Роберт Бакли впервые появились в сериале в 7.1 в роли Куин Джеймс и Клая Эванса. Яна Крамер присоединилась к основному актёрскому составу в 7.2 в роли Алекс ДюПри. Дэннил Харрис вернулась в сериал в 7.2.

Сезон 8 (2010—2011)

Сезон 9 (2012)

Примечания 

Перевод серий 9 сезона
9x01 Know This, We Noticed — Зная, мы замечали
9x02 In The Room Where You Sleep — В комнате, где ты спишь
9x03 Love The Way You Lie — Мне нравится, как ты лжёшь
9x04 Don’t You Want to Share the Guilt? — Хочешь ли ты разделить вину?
9x05 The Killing Moon — Роковая луна
9x06 Catastrophe and the Cure — Трагедия и исцеление
9x07 Last Known Surroundings — Знакомые окрестности, которые я вижу в последний раз
9x08 A Rush of Blood to the Head — К голове прильнула кровь
9x09 Every Breath Is a Bomb — Каждый вздох — бомба
9x10 Hardcore Will Never Die, But You Will — Хардкор никогда не умрет, в отличие от тебя
9x11 Danny Boy — Дэнни Бой
9x12 Anyone Who Had A Heart — Кто угодно, у кого есть сердце
9x13 One Tree Hill — Холм Одного Дерева

Ссылки 
 One Tree Hill Website Episodes 
 OTHfans.com